Baule (Loiret), gemeente in het Franse departement Loire
 Baule (volk), etnische groep die leeft in Ivoorkust
 Baule (taal), taal gesproken door deze groep